Pastila (farmakologija)
Pastila (rusko jelo)
Pastila (marokansko jelo)